Starship má vícero významů:

 kultura
 Starship (hudební skupina) – americká rocková skupina
 Starship (muzikál) – americký sci-fi muzikál z roku 2011
 Starship (album) – album s hudbou z tohoto muzikálu

 technika
 Starship (raketa) – nosná raketa společnosti SpaceX

Externí odkazy